

Cinema 
 What the Butler Saw – film del 1924 diretto da George Dewhurst
 What the Butler Saw – film del 1950 diretto da Godfrey Grayson

Televisione 
 What the Butler Saw – episodio del 1966 della serie televisiva Agente speciale
 What the Butler Saw – episodio del 1993 della serie televisiva The Detectives

Teatro
 What the Butler Saw – lavoro teatrale di Joe Orton